Lord's – stazione fantasma della metropolitana di Londra, situata fra le odierne stazioni di Baker Street e Finchley Road
 Lord's Cricket Ground (spesso indicato semplicemente come Lord's) – stadio di cricket di Londra